Engels voor gitaar
 Guitar (Frank Zappa), een album van Frank Zappa
 Guitar (Prince), een nummer van Prince